Babkin (weibliche Form: Babkina) ist der Familienname von:

 Andrei Nikolajewitsch Babkin (* 1969), russischer Raumfahrer
 Boris Babkin (1877–1950), russischer Physiologe
 Elīna Babkina (* 1989), lettische Basketballspielerin
 Kateryna Babkina (* 1985), ukrainische Schriftstellerin
 Konstantin Babkin (* 1971), russischer Geschäftsmann und Politiker
 Sergei Sergejewitsch Babkin (* 2002), russischer Fußballspieler